
Termin -{A1}- ima više značenja.

 Adenozinski A3 receptor
 -{ISO 216}-, A1 veličina papira
 A3 regulatorna sekvenca